Григо́рий Никола́евич Навро́цкий (18 января 1838 — 6 января 1908) — роменский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Полтавской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян. Землевладелец Полтавской губернии (586 десятин).

Окончил Харьковскую 2-ю гимназию (1853) и юридический факультет Харьковского университета со степенью кандидата прав (1857).

В 1861—1871 годах состоял мировым посредником по Роменскому уезду. Избирался председателем Роменской уездной земской управы (1865—1877,1886—1907), председателем съезда мировых судей (1878—1881), гласным Полтавского губернского земства, почетным мировым судьей Роменского уезда (1883—1907) и роменским уездным предводителем дворянства (1883—1907). Дослужился до чина действительного статского советника (1895).

Состоял председателем попечительского совета Роменской женской гимназии. Был избран почетным гражданином Ромен, в 1880 году в Харьковском университете была учреждена стипендия имени Навроцкого. Возглавлял Роменский отдел Союза 17 октября.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Полтавской губернии. Входил в группу правых октябристов.

Скончался в Киеве 25 декабря 1907 года.

Награды 
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1891)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1899)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1905)

Источники 
 Список студентов и допущенных к слушанию лекций Императорского Харьковского университета на 1856—1857 академический год. — Харьков, 1856. — С. 14.
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 423
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН. 2008.
 

Выпускники Харьковской 2-й гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета
Роменские уездные предводители дворянства
Октябристы
Члены Государственной думы Российской империи III созыва